Saint-Louis, Saint Louis o St. Louis (in francese San Luigi) può avere numerosi significati:

Geografia 
 Saint Louis – città statunitense nello stato del Missouri
 Saint-Louis – lago canadese nel Quebec
 Saint-Louis – comune canadese nel Québec
 Saint-Louis – comune francese nel dipartimento dell'Alto Reno
 Saint-Louis – comune francese nel dipartimento d'oltre mare di Guadalupa
 Saint-Louis – comune francese nel dipartimento della Mosella
 Saint-Louis – comune francese nel dipartimento d'oltre mare di Réunion
 Saint-Louis – quartiere della città francese di Marsiglia
 Saint-Louis – comune senegalese capoluogo della regione omonima
 Saint-Louis-du-Nord – comune haitiano capoluogo dell'arrondissement omonimo
 Saint-Louis-du-Sud – comune haitiano nell'arrondissement di Aquin
 Île Saint-Louis – isola sulla Senna a Parigi
 Arrondissement di Saint-Louis-du-Nord – arrondissement haitiano nel dipartimento del Nordovest

Altro 
 Luigi IX di Francia – San Luigi IX re di Francia
 Spirit of Saint Louis – l'aereo con cui Charles Lindbergh compì la prima trasvolata in solitario attraverso l'Oceano Atlantico

Pagine correlate 
 San Luigi
 San Luis
  Classe St. Louis